Луисбург има више значења:
 Луисбург (Нова Шкотска)
 Луисбург (Западна Вирџинија), град у америчкој савезној држави Западна Вирџинија и седиште округа Гринбрајер
 Луисбург (Канзас), град у америчкој савезној држави Канзас
 Луисбург (Кентаки), град у америчкој савезној држави Кентаки
 Луисбург (Минесота), град у америчкој савезној држави Минесота
 Луисбург (Мисури), град у америчкој савезној држави Мисури
 Луисбург (Охајо), град у америчкој савезној држави Охајо
 Луисбург (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Луисбург (Северна Каролина), град у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Луисбург (Тенеси), град у америчкој савезној држави Тенеси